Буский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Свентокшиское воеводство. Центр повета — город Буско-Здруй. Занимает площадь 967,39 км². Население — 73 223 человека (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Буско-Здруй
 городско-сельские гмины: Гмина Буско-Здруй, Гмина Вислица, Гмина Новы-Корчин, Гмина Пацанув
 сельские гмины: Гмина Гнойно, Гмина Солец-Здруй, Гмина Стопница, Гмина Тучемпы,

Демография 
Население повета дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета 

Поветы Свентокшиского воеводства